Bostelmann ist ein deutscher Familienname

Namensträger 
 Antje Bostelmann (* 1960), deutsche Autorin und Unternehmerin
 Dirk Bostelmann (* 1952), deutscher Kommunalpolitiker (CDU)
 Else Bostelmann (1882–1961), deutsch-amerikanische Autorin und Malerin
 Justus Bostelmann (1815–1889), deutscher Landwirt, Kaufmann und Mitglied des deutschen Reichstags
 Karl Bostelmann (1825–1912), deutscher Miniaturmaler

Weblinks 
 Bostelmann bei forebears.io

Familienname
Deutscher Personenname